Основные законодательные и исполнительные органы власти.
В соответствии с Конституцией Испании 1978 года Испания — парламентское демократическое государство, в котором разделены законодательная, исполнительная и судебная власти. Глава государства — король.

Законодательная власть 
Законодательная власть принадлежит парламенту Испании (Cortes Generales), состоящему из представителей испанского народа, которые выбираются каждые 4 года. Он состоит из двух палат: конгресса и сената. Они наделены законодательной властью, имеют функции принятия государственного бюджета, управления работы правительства, а также другие полномочия и обязанности, принадлежащие им по конституции. Представителей выбирают тайным голосованием через применение всеобщего, свободного, равного, прямого избирательного права. Все граждане Испании, имеющие политические права, могут выбирать или быть избранными.

Исполнительная власть 
Исполнительная власть принадлежит государственному правительству, которое состоит из председателя правительства, заместителя председателя правительства, министров и других предусмотренных законом лиц. Король выставляет кандидата на пост главы правительства после совещания с представленными в парламенте политическими партиями и на основе результатов выборов. Правительство руководит внутренней и внешней политикой, гражданской и военной администрацией и обороной. Оно выполняет функции исполнительной власти и имеет право создавать урегулирования, соответствующие конституции и соответствующим законам.

Министерства 
В настоящее время правительство представлено премьер-министром (Mariano Rajoy), вице-президентом (Soraya Sáenz de Santamaría) и 12 министрами:
 José Manuel García-Margallo y Marfil, Министерство иностранных дел и международного сотрудничества (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación)
 Alberto Ruiz-Gallardón, Министерство юстиции (Ministerio de Justicia)
 Pedro Morenés Eulate, Министерство обороны (Ministerio de Defensa)
 Cristóbal Montoro Romero, Министерство финансов (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
 Jorge Fernández Díaz, Министерство внутренних дел (Ministerio del Interior)
 Ana María Pastor Julián, Министерство развития (Ministerio de Fomento)
 José Ignacio Wert Ortega, Министерство образования (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)
 María Fátima Báñez García, Министерство занятости и социальной защиты (Ministerio de Empleo y Seguridad Social)
 José Manuel Soria López, Министерство промышленности, энергетики и туризма (Ministerio de Industria, Energía y Turismo)
 Miguel Arias Cañete, Министерство сельского хозяйства, питания и окружающей среды (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)
 Luis de Guindos Jurado, Министерство экономики (Ministerio de Economía y Competitividad)
 Ana Mato, Министерство здравоохранения (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)

Департаменты 
Департаменты министерств и другие органы под их управлением составляют государственную администрацию, функции которой — координация, планирование, инспекция и документирование.

Государство может передавать полномочия автономным регионам в тех случаях, когда это возможно, но в любом случае правительство обладает исключительной властью. Таким образом, например, государственные власти отвечают за вопросы, касающиеся граждан Испании, как единого целого в международных вопросах.

Таким образом, исполнительная власть государства включает в себя урегулирование основных вопросов, гарантирующих равенство граждан Испании, соблюдение их конституционных прав и обязанностей, касающихся национальности, эмиграции, статуса, убежища, вопросов обороны и вооружённых сил, денежной и банковской систем, экономического планирования и иностранной торговли, судебной администрации, коммерческого, уголовного, исправительного, процессуального, профессионального и гражданского законодательства, а также вопросов, касающихся интеллектуальной и промышленной собственности, народных богатств и национальных долгов.

Процесс децентрализации затронул многие министерства, среди которых и Министерство образования и науки. Это привело к новой организации управления образовательной системой и изменению законодательства в силу того, что обе ветви власти были децентрализованы и переданы автономным регионам, кроме полномочий, закреплённых за государством.

См. также 
Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Испании.

Дополнительная информация 
 Исторический обзор
 Официальные языки и языки меньшинств
 Общая организация и управление образовательной системой Испании
 Образование в Испании

Ссылки 
 Системы образования
 Congreso
 Congreso de los Diputados

Политика Испании
Государственное устройство Испании